Чемпіонат Боснії і Герцеговини з футболу 2007—2008 — 14-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Боснії і Герцеговини. Титул чемпіона вперше здобула Модрича.

Клуби

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Зриньські взяв участь у Кубку УЄФА 2008—2009 як переможець Кубку Боснії і Герцеговини 2007—2008.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Боснії і Герцеговини на soccerway 

2007—2008
Босніїя і Герцеговина
Босніїя і Герцеговина
2007 у спорті Боснії та Герцеговини
2008 у спорті Боснії та Герцеговини